A 2008. évi nyári olimpiai játékokon a cselgáncs férfi könnyűsúlyú versenyszámát augusztus 11-én rendezték.

Mérkőzések

Döntő

Felső ág

Alsó ág

Vigaszág felső ág

Vigaszág alsó ág

Végeredmény

Források 

F073